

Sigle 
 Centro italiano di ricerca archeologica
 Continuity Irish Republican Army
 Centro italiano ricerche aerospaziali, con sede a Capua
 Centre international de recherches sur l'anarchisme, con sede a Losanna, in Svizzera
 Centre international de recherches sur l'anarchisme, con sede a Marsiglia, in Francia

Altro
Cira – opera in due atti di Manuel Maria Ponce
Cira – forma femminile del nome proprio di persona Ciro

Altri progetti